Виктор Сухенко: Сухенко, Виктор Васильевич (1941—1998) — советский скульптор.
 Сухенко, Виктор Николаевич (род. 1960) — советский и украинский футболист.